Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1949/50 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A dienten insgesamt sechs verschiedene Ligen, die über eine umfassende Relegationsrunde verbunden waren.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die österreichische Meisterschaft der Saison 1949/50 war ein Zweikampf zwischen Rapid und Austria, der zugunsten des violetten Titelverteidigers endete. Die Austria war damit zum vierten Mal österreichischer Fußballmeister. Rapid setzte mit einem Siegslauf zum Ende der Saison – darunter auch ein 4:2 im direkten Duell vor 55.000 Zuschauern im Praterstadion – die Austria noch unter Druck und lag am vorletzten Spieltag mit ihr punktegleich. Eine überraschend deutlich 2:5-Niederlage gegen die Admira brachte die Hütteldorfer schließlich aus dem Rennen, denn so musste man diese verlorenen zwei Punkte am letzten Spieltag wieder aufholen sowie einen 11-Toredifferenz überwinden. Diese Aufgabe war zu groß: In einer Doppelveranstaltung im Wiener Stadion am 24. Juni trug Rapid ab 16 h sein Match aus und es folgte eine weitere 1:4-Pleite gegen den Sportklub. Ab 17.45 h war die Austria an der Reihe, sie ließ sich im Anschluss daran im „Meister-Schaulaufen“ aber auch noch von Wacker ebenso 4:1 abschießen.

Abschlusstabelle 

|}

 Aufsteiger
 Wiener Liga: FS Elektra Wien

 Qualifiziziert über die Relegation
 Burgenland/Niederösterreich/Steiermark: 1. Wiener Neustädter SC (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)
 Kärnten/Oberösterreich/Tirol: Linzer ASK (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Fritz Nikolai, Paul Schweda – Otto Melchior, Ferdinand Popelka, Friedrich Kleibl – Oskar Fischer, Leopold Mikolasch, Ernst Ocwirk, Siegfried Joksch, Rudolf Böhme – Ernst Melchior, Friedrich Kominek, Raimund Richter, Adolf Huber, Ernst Stojaspal, Lukas Aurednik – Trainer: Heinrich Müller

Zweite Leistungsstufe 
Die Eingliederung von weiter Landesligen in die zweite Leistungsstufe wurde fortgeführt und ab dieser Saison wurden die Meisterschaftsbewerbe der restlichen Bundesländern integriert. Kärnten und Salzburg gründeten zusammen die Tauernliga, die Landesligen aus Burgenland, Tirol und Vorarlberg waren die weiteren Ligen in der zweiten Leistungsstufe.

Tauernliga (Kärnten und Salzburg) 
In der Saison 1949/50 wurde die Tauernliga erstmals mit Kärntner und Salzburger Vereinen aus den jeweiligen Landesliga ausgespielt. Meister wurde der Villacher SV.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: ESV Villach

 Qualifiziziert über die Relegation
 Verbleib in der Tauernliga: Villacher SV (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)
 Burgenland/Niederösterreich/Steiermark: ESV Austria Graz (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)
 Kärnten/Oberösterreich/Tirol: Polizei SV Innsbruck (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)
 Tauernliga/1. Klasse Salzburg: SV Bürmoos (Relegation zur Tauernliga)

Wiener Liga 
In der Wiener Liga fixierte der FS Elektra Wien den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SC Auto
 SC Nord-Wien 1912

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland sicherte sich der ASV Siegendorf den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SC Eisenstadt
 SV Großpetersdorf
 ASV Kittsee

 Qualifiziert über die Relegation
 Verbleib in der Landesliga Burgenland: ASV Siegendorf (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich errang der 1. Wiener Neustädter SC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 Kremser SC
 SC Siebenhirten
 ÖMV Straßhof

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich wurde der Linzer ASK Meister.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 ATSV Attnang
 ASK Donau Linz
 Polizei SV Linz
 ATSV Steyrermühl

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark konnte der ESV Austria Graz den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SC Bruck/Mur
 WSV Eisenerz
 ASK Voitsberg

Landesliga Tirol 
In Tirol fixierte der Polizei SV Innsbruck den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 Es liegen keine Informationen über Aufsteiger vor.

Landesliga Vorarlberg 
In der Saison 1949/50 wurde in Vorarlberg eine Landesliga ausgetragen, die SC Schwarz-Weiß-Bregenz gewann. In der nächsten Saison gab es in Vorarlberg keine Meisterschaft auf Landesliga-Niveau, denn es wurde die Arlbergliga gegründet, die die Landesliga ersetzte und daher gab es auch keine Aufsteiger in die Arlbergliga. Die ersten sechs Mannschaften stiegen in die Arlbergliga auf, die letzten zwei Teams, FC Hard und FC Kennelbach, müssten in die unter Spielklasse, 1. Klasse, absteigen.

Abschlusstabelle

|}

 Qualifiziert über die Relegation (für die Arlbergliga)
 Tirol/Vorarlberg: SC Schwarz-Weiß Bregenz (Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Kärnten 
In Kärnten sicherte sich der ESV Villach den Meistertitel und war berechtigt in die Tauernliga aufzusteigen.

1. Klasse Salzburg 
In der 1. Klasse Salzburg wurde der SK Bischofshofen Meister.

Abschlusstabelle

 Aufsteiger
 1. Oberndorfer SK
 1. Saalfeldner SK
 USK Anif

 Qualifiziziert über die Relegation
 Tauernliga/1. Klasse Salzburg: SV Bürmoos (Relegation zur Tauernliga)

Relegation 

Aufgrund der Reformierung der zweiten Leistungsstufe hin zu einer B-Liga (aus der Zweiten Klasse und der Landesligen von Niederösterreich, der Steiermark und Oberösterreich) einer Arlbergliga (aus der Landesliga Tirol und Vorarlberg) und der Beibehaltung der Tauernliga wurde eine umfassende Relegationsrunde in dieser Saison für den Aufstieg in die A-Liga zwischengeschaltet. Die Gruppe I umfasste den Meister der Landesligen von Niederösterreichs, der Steiermark und des Burgenlands, letzter durfte teilnehmen, obwohl er gar kein Zweitligist war. In der Gruppe II spielten der Gewinner der Tauernliga, der oberösterreichische Landesmeister sowie der Sieger der Vorrunde zwischen Vorarlbergs und Tirols Landesmeister. Weiters stieg der Sieger der Zweiten Klasse direkt in die A-Liga auf. Hier bei handelte es sich um Elektra, zu der sich über die Relegation Wr. Neustadt und der LASK gesellten.

Relegation zur Staatsliga A und Staatsliga B 
Gruppe I

Abschlusstabelle

|}

Gruppe II

Abschlusstabelle

|}

Relegation zur Tauernliga

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1949/50 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1949/50 bei austriasoccer.at
 Austria 1949/50 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1949/50
1949/50